Alias ( — иначе) может означать:

Короткое, удобное для запоминания имя, использующееся вместо более длинного и сложного имени; наиболее часто используется в приложениях электронной почты. Также известно как «никнейм».
  в программировании
 alias — встроенная команда интерпретаторов командной строки, таких как bash
 «Alias» () — телесериал
 Alias (игра) — компьютерная игра в жанре stealth/action
 Alias (настольная игра) — игра, аналогичная «шляпе».
 «Alias» — песня из альбома «A Sense of Purpose» группы «In Flames»
 Samsung Alias — название модели мобильного телефона 
 «Alias» — псевдоним американского композитора и певца Райана Бенджамина Теддера

См. также 
 Алиасинг
 Антиалиасинг
 Алиасы почтовых адресов
 «Alias» — название ярлыка в системах Mac OS начиная с System 7